Брайтенванг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ханс-Петер Вагнер (б/п).

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Города Тироля